Kateřina z Alençonu (před rokem 1396 – 22. června 1462, Paříž) byla dcerou Petra II. z Alençonu a jeho manželky Marie de Chamaillart, vikomtesy z Beaumont-au-Maine. Byla druhou manželkou bavorského vévody Ludvíka VII. a dvorní dámou jeho sestry, francouzské královny Isabely Bavorské.

Život 
Kateřina pocházela z vedlejší větve královského rodu Valois; její rodina byla známa jako rod Valois-Alençon. Její bratr Jan I. z Alençonu byl zabit v bitvě u Azincourtu proti anglickému králi Jindřichovi V.. Kateřina se v roce 1411 provdala za o třicet let staršího Petra z Évreux, hraběte z Mortain. Petr byl bratrem krále Karla III. Navarrského. Pouhý rok po svatbě Petr zemřel, aniž by mu Kateřina porodila potomky.

Rok po Petrově smrti se Kateřina zasnoubila s Ludvíkem VII. Bavorským, bratrem francouzské královny Isabely. Svatba však musela být odložena, protože byl Kateřinin budoucí manžel zajat. Svatba se uskutečnila po Ludvíkově propuštění na počátku října 1413. Kateřinino věno obsahovalo nejen hrabství Mortain a 60 000 franků, ale také vytvořilo spojení mezi Bavorskem a Francií.

Ludvík na počátku roku 1415 odcestoval jako hlava francouzského vyslanectví na Kostnický koncil. Kateřinin manžel dal hrabství Mortain z jejího věna během armagnacko-burgundské občanské války v roce 1417 burgundskému vévodovi Janovi, aby mohl osvobodit svou manželku, kterou uvěznil Bernard VII. z Armagnacu.

Kateřina přišla o veškerý svůj příjem úspěšnou invazí anglického krále Jindřicha V. Jindřich převzal hrabství Mortain a obsadil jejich dědictví v Normandii. Angličané vzali i vzácné nádobí, dokumenty a účetní knihy. Pomoc nakonec nepřišla od jejího manžela, ale od anglického krále, který uzavřel dohodu s francouzským králem, smlouvu z Troyes, která dala Kateřině 2000 franků ročně jako náhradu za její ztráty. Kateřina v roce 1421 nakonec odcestovala do Anglie jako dvorní dáma manželky krále Jindřicha, Kateřiny z Valois, která byla Kateřininou neteří. Kateřina jí asistovala i při porodu syna, krále Jindřicha VI.

Kateřinin druhý manžel Ludvík VII. Bavorský zemřel 1. května 1447 v Burghausenu.

Kateřina se připojila k domácnosti své švagrové Isabely. Zemřela v roce 1462 v Paříži a byla pohřbena v klášteře Sainte-Geneviève.

Potomci 
Kateřina měla s Ludvíkem dvě děti:

 Jan Bavorský (1415–?), zemřel mladý
 dcera, zemřela malá

Kateřina po sobě nezanechala žádné žijící potomstvo

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Francouzské osobnosti 15. století
Francouzky 15. století
Narození ve 14. století
Úmrtí 22. června
Úmrtí v roce 1462
Úmrtí v Paříži
Dynastie Valois
Osobnosti stoleté války
Ženy